Meghri kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Meghri (vattendrag), Siunik, 
 Meghri (ort), Siunik, 

Robotskapade Armenienförgreningar